Osoby o tym nazwisku:
 José Luis Retana Gozalo – katolicki duchowny
 Wenceslao Retana – hiszpański dziennikarz, historyk, administrator kolonialny, polityk i leksykograf